Espino hace referencia a varios artículos:

Botánica
Espino (botánica), denominación de algunas plantas que poseen espinas:
 Acacia farnesiana, conocido también como "espinillo blanco";
 Crataegus monogyna, conocido como "espino común", "espino albar" o "espino blanco";
 Rhamnus lycioides y Rhamnus oleoides, ambos son conocidos "espino negro";
 Berberis vulgaris y Lycium barbarum, junto con los dos anteriores, los tres (R. oleoides, B. vulgaris y L. barbarum) son conocidos como "espino cambrón".
Nombre común con el que se conocen las siguientes especies de plantas 
 Espino blanco
 Espino negro
 Espino cambrón
 Nombre común de la planta Genista anglica
 Nombre común de la planta Echinospartum barnadesii
 Nombre común de la planta Rhamnus catharticus
 Nombre común de la planta Ulex europaeus

Personas 
 Alfredo Espino (1900–1928), poeta y abogado salvadoreño;
 Gaby Espino (nacida en 1976), actriz y modelo venezolana;
 Héctor Espino (1939–1997), beisbolista mexicano;
 Manuel Espino (nacido en 1959), político mexicano;
 Martín Torrijos Espino (nacido en 1963),  Presidente de Panamá;
 Miguel Ángel Espino (1902–1967), escritor, periodista y abogado salvadoreño.

Lugares
 El Espino (Boyacá), municipio del departamento de Boyacá, Colombia.
 Laguna el Espino, en El Salvador, donde se libró la batalla de Llano El Espino en 1822.

Localidades en España 
 Espino (Málaga), pedanía de Alcaucín, provincia de Málaga;
 Espino de la Orbada, municipio de la provincia de Salamanca;
 Espino de los Doctores, localidad del municipio de Villarmayor (Salamanca);
 Espino Rapado, localidad del municipio de San Pelayo de Guareña, Salamanca;
 El Espino (León), pedanía de Vega de Espinareda, provincia de León;
 El Espino (Soria), pedanía de Suellacabras, provincia de Soria;
 Cercados de Espinos, pedanía de San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas;
 El Lomo Espino, pedanía de Santa Brígida (Gran Canaria);
 Hoyos del Espino, localidad de la comarca de Piedrahíta, Ávila;
 Llano del Espino, localidad del municipio de Albox, Almería;
 Lomo Espino, localidad del municipio de Arucas, Las Palmas;
 Los Espinos (Asturias), pedanía de Corvera de Asturias;
 Los Espinos (Las Palmas), pedanía de La Aldea de San Nicolás, Las Palmas.
 Prado del Espino-San Babiles, localidad del municipio de Boadilla del Monte, Madrid;
 Prado del Espino, localidad del municipio de Boadilla del Monte, Madrid;
 Santa María del Espino (Guadalajara), localidad del municipio de Anguita, Guadalajara.

En México
 El Espino (Tabasco), localidad del estado de Tabasco.
 Estadio Héctor Espino, ubicado en la ciudad de Hermosillo.

Además 
 Alambre de púas o de espino, un tipo de valla.
 Virgen del Espino, advocación de la Virgen María;

Véase también

Espina